Fábrica - edifício utilizado para algum tipo de produção industrial
Fábrica da igreja
A Fábrica - telenovela brasileira

Localidades

Fábrica (Juiz de Fora)
Fábrica (São Paulo)

Desambiguação